Сеттерхольм () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сеттерхольм, Антон (род. 1986) — шведский и немецкий актёр мюзиклов.
  (род. 1918) — шведская журналист.
  (19152001) — шведский писатель.
  (род. 1945) — шведский певец и писатель.